Georg Petri ist der Name folgender Personen:

* Georg Christoph Petri von Hartenfels (1633–1718), deutscher Arzt, Naturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Georg Erdmann Petri (1783–1850), deutscher Theologe und Schulreformer
 Georg Gottfried Petri (1715–1795), deutscher Kantor und Komponist